«Doom: Аннигиляция» () — американский научно-фантастический фильм, снятый режиссёром Тони Джильо. Это вторая экранизация компьютерной игры Doom. Премьера состоялась 1 октября 2019 года, фильм вышел сразу на DVD.

Сюжет 

События фильма разворачиваются на Фобосе, одном из двух спутников Марса. В центре сюжета — группа космических пехотинцев, принявших с планеты сигнал бедствия, после неудачного эксперимента учёных, связанного с телепортацией.

В ролях

Производство 
В апреле 2018 года студия Universal заявила о планах снять фильм по мотивам компьютерной игры Doom, который должен был выйти сразу на DVD. В это же время певица и актриса Нина Бергман подтвердила своё участие в съёмках фотографией в своём Instagram. Компания Autonomous FX была привлечена к производству фильма для создания компьютерных эффектов, грима и дизайна демонов. Главную роль в проекте получила шотландская актриса Эми Мэнсон.

Основные съёмки проходили в июне в Болгарии. В начале 2019 года часть фильма была переснята с целью улучшения качества и добавления большего количества визуальных эффектов. Режиссёр сообщил, что в его фильме, как и в «Doom» 2005 года, будут сцены от первого лица.

В мае 2018 актёр Доминик Мафэм подтвердил в своём Twitter, что сыграет роль доктора Бетругера, персонажа Doom 3.

В марте 2019 стало известно официальное название фильма, а также назначена дата премьеры на осень. 11 марта вышел 30-секундный тизер-трейлер. Фанаты негативно отзывались о трейлере, а компания-разработчик игры Id Software заявила, что непричастна к производству фильма.

В июне стало известно, что фильму присвоен рейтинг R.

Критика 
Алекс Кейн из издательства Forbes в целом сносно отнёсся к фильму, написав, что он лучше своего предшественника и что фанаты игр от Id Software найдут в нём много интересного. Кейн охарактеризовал его как «трэшово-весёлый» (). Он также отметил внешнее сходство капитана морпехов (в исполнении Джеймса Уэбера Брауна) с Думгаем.

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2019 года
Научно-фантастические фильмы
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о Марсе
Doom
Экранизации компьютерных игр
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Тони Джильо
Фильмы о безумных учёных
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях